The Best of Michael Jackson – album kompilacyjny Michaela Jacksona zawierający tzw. „greatest hits” ,wydany w 1975 roku. Album sprzedał się w nakładzie 2,4 miliona kopii.

Lista utworów 
USA

UK
 „Got To Be There"
 „Ain't No Sunshine"
 „My Girl"
 „Ben"
 „Greatest Show On Earth"
 „I Wanna Be Where You Are"
 „Happy"
 „Rockin' Robin"
 „Just A Little Bit Of You"
 „One Day In Your Life"
 „Music And Me"
 „In Our Small Way"
 „We're Almost There"
 „Morning Glow"

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka
 Discogs.com

Albumy muzyczne wydane w roku 1975
Albumy kompilacyjne Michaela Jacksona
Albumy Motown
Albumy wyprodukowane przez Hala Davisa